Чемпионат Европы по кёрлингу 1997 состоялся в городе Фюссен (Германия) с 6 по 13 декабря 1997 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 17 мужских и 14 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Германии, победив в финале сборную Дании; третье место заняла сборная Шотландии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 10-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Дании; третье место заняли сборная Германии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 1998. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1998; на чемпионате Европы 1998 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 1998 примут участие в турнире группы А.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1998; на чемпионате Европы 1998 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 1998 примут участие в турнире группы А.

Примечания 

1997
Чемпионаты Европы в Германии
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Фюссене
Декабрь 1997 года
кёрлинг